Кугалы () — село в Кербулакском районе Алматинской области Казахстана. Административный центр Кугалинского сельского округа. Находится примерно в 57 км к востоку от посёлка Сарыозек. Код КАТО — 194649100.

В 1933—1942 годах — центр Кугалинского района, в 1942—1997 — центр Гвардейского района.

Население 
В 1999 году население села составляло 4286 человек (2098 мужчин и 2188 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживали 3322 человека (1619 мужчин и 1703 женщины).

Инфраструктура 
До 1997 года село являлось центром хозяйства по выращиванию картофеля, основанного в 1964 году. На его основе с 1997 года в Когалы и в аулах Шаган, Тастыозек, Куренбел и Кокбастау созданы мелкие хозяйства.

Примечания

Литература 
 

 

 
Населённые пункты Кербулакского района